est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 allopurinol, numéro CAS 

 Purine
 hypoxanthine, numéro CAS 

 Triazole
 1-hydroxy-7-azabenzotriazole, numéro CAS